Falun – miasto w Szwecji, siedziba gminy Falun
Miejscowości w USA:
 Falun – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
Gminy w USA:
 Falun (ang. Falun Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
 Falun (ang. Falun Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Roseau